Кэлли Торн (, род. 20 ноября 1969) — американская актриса, известная благодаря ролям на телевидении. Она наиболее известна по своей роли доктора Дани Сантино в сериале USA Network «Необходимая жестокость» (2011—2013), которая принесла ей номинацию на «Золотой глобус» в 2012 году. Также Торн снималась на регулярной основе в «Убойный отдел» (1997—1999) и «Спаси меня» (2004—2011).

Жизнь и карьера 
Торн родилась в Бостоне, штат Массачусетс. Она имеет предков британского, армянского и ассирийского происхождения. Торн окончила Колледж Уитона в Массачусетсе, а затем переехала в Нью-Йорк, где обучалась в Институте театра и кино Ли Страсберга.

Живя в Нью-Йорке, Торн начала сниматься в независимых кинофильмах, а в 1997 году получила регулярную роль в сериале NBC «Убойный отдел», где снималась до его финала в 1999 году. Торн также выступала в театре, появившись в 1999 году в пьесе Синтии Никсон The Country Club. В 2005 году она появилась в пьесе The Last Days of Judas Iscariot. Она также появилась в сериалах «Третья смена», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Скорая помощь», а также имела второстепенные роли в «Прослушка» (2002—2008) и «Побег» 2006—2008). С 2004 по 2011 год Торн исполняла одну из центральных ролей в сериале FX «Спаси меня».

В 2011 году Торн получила главную роль в сериале USA Network «Необходимая жестокость», которая принесла ей номинацию на «Золотой глобус» в 2012 году. Шоу было закрыто после трёх сезонов.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Выпускники Региональной средней школы Линкольн-Садбери
Выпускники Уитонского колледжа (Массачусетс)